Naajatuut bezeichnet:
 Naajatuut (Inselgruppe, Maniitsoq) (Kasketterne), Inselgruppe im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Naajatuut (Inselgruppe, Paamiut), Inselgruppe im Distrikt Paamiut, Grönland